Натуральне число 712
 712 рік до нашої ери
 712 рік нашої ери